Джулія Луї-Дрейфус (*13 січня 1961, Мангеттен, США) — американська акторка. Закінчила Північно-Західний університет.

Вибіркова фільмографія 
 Північ (1994)
 Досить слів (2013)
 Сокіл та Зимовий солдат (2021) — Валентина Аллегра де Фонтен
 Чорна вдова (2021) — Валентина Аллегра де Фонтен (сцена після титрів)
 Чорна пантера: Ваканда назавжди (2022) — Валентина Аллегра де Фонтен

Примітки 

Акторки США
Акторки
Уродженці Нью-Йорка